Celestial (Versão Brasil) – trzeci album RBD zawierający covery z poprzedniej płyty. Jest to portugalska wersja Celestial, album został wydany w 2006 roku w Brazylii.

Lista utworów 
 Ser Ou Parecer
 Celestial
 Talves Depois
 Me Dar
 Me Cansei
 Sua Doce Voz
 Beija-Me Sem Medo
 Quem Sabe
 Es Por Amor
 Aburrida Y Sola
 Algun Dia
 Grupo Life - Voce vai lembrar

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2006
Albumy RBD